|-
| (88701) 2001 RW150||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88702) 2001 RC151||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88703) 2001 RF155||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88704) 2001 SF||2001 SF||16 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| 88705 Potato||2001 SV||17 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88706) 2001 SW||2001 SW||17 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88707) 2001 SB1||||17 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88708) 2001 SM1||||17 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88709) 2001 SA3||||17 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88710) 2001 SL9||||18 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88711) 2001 SQ9||||18 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88712) 2001 SA11||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88713) 2001 ST18||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88714) 2001 SA21||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88715) 2001 SO21||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88716) 2001 SG22||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88717) 2001 SL22||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88718) 2001 SG23||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88719) 2001 SL25||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88720) 2001 ST26||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88721) 2001 SD27||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88722) 2001 SJ27||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88723) 2001 ST27||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88724) 2001 SJ28||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88725) 2001 SE29||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88726) 2001 SS31||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88727) 2001 SX32||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88728) 2001 SG33||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88729) 2001 SW33||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88730) 2001 SB35||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88731) 2001 SJ36||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88732) 2001 SR36||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88733) 2001 SH37||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88734) 2001 SP42||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88735) 2001 SV42||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88736) 2001 SK43||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88737) 2001 SX43||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88738) 2001 SF44||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88739) 2001 SR44||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88740) 2001 SY44||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88741) 2001 SS45||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88742) 2001 SU48||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88743) 2001 SD49||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88744) 2001 SJ49||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88745) 2001 SP50||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88746) 2001 SY51||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88747) 2001 SS52||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88748) 2001 SD54||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88749) 2001 SH54||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88750) 2001 SW55||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88751) 2001 SA56||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88752) 2001 SC56||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88753) 2001 SM58||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88754) 2001 SK59||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88755) 2001 SL60||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88756) 2001 SN60||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88757) 2001 SS61||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88758) 2001 SW64||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88759) 2001 SF65||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88760) 2001 SG65||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88761) 2001 SZ65||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88762) 2001 SF66||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88763) 2001 SS66||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88764) 2001 SM67||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88765) 2001 SY67||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88766) 2001 SA68||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88767) 2001 SR69||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88768) 2001 SG70||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88769) 2001 SH71||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88770) 2001 ST72||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88771) 2001 SA73||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88772) 2001 SJ74||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88773) 2001 SK74||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88774) 2001 SC76||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (88775) 2001 SY76||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88776) 2001 SC77||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88777) 2001 SH79||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88778) 2001 SQ88||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88779) 2001 SK93||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88780) 2001 SE98||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88781) 2001 ST104||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88782) 2001 SF106||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88783) 2001 SK106||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88784) 2001 SO106||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88785) 2001 ST106||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88786) 2001 SG107||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88787) 2001 SS108||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88788) 2001 SE109||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88789) 2001 SC110||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88790) 2001 SS110||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88791) 2001 SZ110||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88792) 2001 SV112||||18 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88793) 2001 SG114||||20 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88794) 2001 SF115||||20 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| 88795 Морван (Morvan)||||20 вересня 2001||Ле-Крезо||Жан-Клод Мерлен
|-
| (88796) 2001 SB116||||22 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (88797) 2001 SL119||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88798) 2001 SN119||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88799) 2001 SV121||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88800) 2001 SE122||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

88700